Кладбище для домашних животных — кладбище, специально приспособленное для захоронения домашних животных.
 «Кладбище домашних животных» — роман Стивена Кинга.
 «Кладбище домашних животных» (1989) — фильм по одноимённому роману.
 «Кладбище домашних животных 2» (1992) — продолжение картины 1989 года.

 «Кладбище домашних животных» (2019) — вторая экранизация романа Стивена Кинга.